Nossa Senhora dos Remédios (Piauí), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
 Nossa Senhora dos Remédios (Povoação), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Povoação